

Sigle 
 Battery electric vehicle – auto elettrica
 Battito ectopico ventricolare – contrazioni premature ventricolari del cuore
 Blacksburg Electronic Village – progetto di comunità online realizzato in Virginia nei primi anni novanta

Codici 
 BEV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Teyman, Beer-Sheva, Israele
 bev – codice ISO 639-3 della lingua daloa bété